Алишань:

 Алишань — горный район на Тайване недалеко от горы Юшань.
 Алишань — короткометражный документальный фильм Юнга Чанга.